Padmavati est une déïté du jaïnisme ;
 Padmâvatî est un opéra-ballet d'Albert Roussel ;
 Padmavati est le titre de travail du film Padmaavat de Sanjay Leela Bhansali inspiré de l'opéra-ballet du même nom.

Patronyme 
 Sivaramakrishna Iyer Padmavati (1917-2020), cardiologue indienne.